Біла дошка () — дошка для малювання та написів неперманентними маркерами (маркерна дошка).
 Біла дошка () — програмний засіб розміщення спільно використовуваних файлів на екрані «спільної записної книжки» або «білій дошці».
 Інтерактивна біла дошка () — комбінація проєкційного екрану і сенсорної панелі, що в комбінації з мультимедійним проектором утворює великий інтерактивний екран.